Эльжуркаев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Эльжуркаев, Амир Алиевич (род. 1995) — российский чеченский боец смешанных боевых искусств;
 Эльжуркаев, Магомед — чеченский писатель, поэт, драматург.